Hendersonulina är ett släkte av svampar. Hendersonulina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hendersonulina